Olmeca — олиготипный род однодольных растений семейства  из трибы .
 «Olmeca» — бренд текилы, производимый в штате Халиско (Мексика).